Герб Куртамышского района Курганской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак.

Герб утверждён решением Куртамышской районной Думы от 16 июля 2009 года № 62. Решением Куртамышской районной Думы от 26 августа 2010 года № 44 внесены изменения в решение Куртамышской районной Думы от 16 июля 2009 года  № 62 «О гербе Куртамышского района Курганской области»

Описание 
«В зеленом поле с волнистой серебряной оконечностью золотой цветок, сердцевина и каждые из лепестков которого – правильные шестиугольники, тонко окантованные червленью (красным), окруженный по сторонам и внизу венком из шести золотых хлебных колосьев, по три с каждой стороны от цветка, разложенных веерообразно. ».

Символика 
Волнистое изображение оконечности зелёного поля – символ того, что название района связано с названием реки Куртамыш; 
 серебряная оконечность символизирует обилие в районе рек и озёр; 
 цветок, олицетворяющий пчелиные соты, подчёркивает тюркское значение слова «Куртамыш» – «пчелиное место» и символизирует трудолюбие жителей района, богатство, уважение, щедрость и плодородие Куртамышской земли; 
 золотые пшеничные колосья указывают на основу экономического развития района - сельское хозяйство.

См. также 
 Гербы районов Курганской области

Примечания 

Куртамышский район
Гербы районов России
Гербы с муниципальными коронами
Гербы с символическими растениями
Гербы с изображением пшеничного колоса